122 Eskadra Myśliwska (2 plot)
 122 Eskadra Myśliwska  → 112 Eskadra Myśliwska (1 plot)